El nombre de Iglesia de Santa Cristina es el nombre de varios edificios cristianos en honor a alguna santa llamada Cristina. 

 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad española de Madrid;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Arezzo;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Cesena;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Chianti;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Palermo;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Parma;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de San Casciano in Val di Pesa;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Santa Cristina Valgardena;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Sepino;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Papiano a Stia;
 Iglesia de Santa Cristina, iglesia católica en la ciudad italiana de Turín;